Vilske kan syfta på
Vilske härad – ett tidigare härad i västra delen av Falköpings kommun
Vilske landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län mellan 1952 och 1971

Se även
Vilske-Kleva, kyrkby, småort
Vilske-Kleva socken
Vilske-Kleva församling
Vilske-Kleva landskommun